Paragon (Indiana)
 Paragon (banda)
 Paragon (diamante)
 Paragon (videogame)
 Paragon Space Development Corporation

Desambiguação